Az 2001-es Tippeligaen volt az 57. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenhatodjára.

Tabella

Osztályozó 
A Bryne csapata nyert 3–0-ás összesítéssel a HamKam ellen.

Eredmények
 1. mérkőzés: Bryne 3–0 HamKam
 2. mérkőzés: HamKam 0–0 Bryne

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok